Ідентифікатор користувача ()

Див. також 
 GUID
 UUID